Let It Die – album di Feist del 2005
 Let It Die – singolo dei Foo Fighters del 2008
 Let It Die – videogioco del 2016